Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Alcamo
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Anela
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Brescia
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Carsulae
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Catania
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Collesalvetti
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Concorezzo
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Ferrara
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Gattico-Veruno
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Genova
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Giave
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Marmentino
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Matera
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Mendrisio
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Scala – Milano
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Montesegale
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Muzzano, frazione di Zelo Buon Persico
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano ai Banchi Nuovi – Napoli
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Porta Nolana
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Secondigliano
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Ossimo
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Ozieri
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Mirazzano (Peschiera Borromeo)
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Bocale (Reggio Calabria)
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Rezzago
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Roccascalegna
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Roma
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – San Damiano d'Asti
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – San Damiano Macra
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Schianno
 Chiesa e monastero dei Santi Cosma e Damiano – Tagliacozzo
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Vela, frazione di Trento
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Scano al Brembo, frazione di Valbrembo
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Venarotta
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Venezia
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Vobbia
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Volpara

Chiese scomparse 
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – L'Aquila

Pagine correlate 
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano
 Oratorio dei Santi Cosma e Damiano